Farmington je název několika míst ve státě Wisconsin ve Spojených státech amerických:

 Farmington (Jefferson County, Wisconsin) – město v okrese Jefferson County
 Farmington (La Crosse County, Wisconsin) – město v okrese La Crosse County
 Farmington (Polk County, Wisconsin) – město v okrese Polk County
 Farmington (Washington County, Wisconsin) – město v okrese Washington County
 Farmington (Waupaca County, Wisconsin) – město v okrese Waupaca County